Konarscy herbu Abdank – polski ród szlachecki
 Konarscy herbu Gryf – polski ród szlachecki
 Konarscy herbu Jastrzębiec – polski ród szlachecki
 Konarscy herbu Kolczyk – polski ród szlachecki
 Konarscy herbu Lewart – polski ród szlachecki
 Konarscy herbu Łzawa – polski ród szlachecki
 Konarscy herbu Rola – polski ród szlachecki
 Konarscy herbu Szeliga – polski ród szlachecki
 Konarscy herbu Topór – polski ród szlachecki